Варваровка (), село,
Варваровский сельский совет,
Волчанский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321682802. Население по переписи 2001 г. составляет 757 (353/404 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Варваровка находится на левом берегу реки Волчья, на противоположном берегу расположено село Николаевка.

История 
 1695 — дата основания.

Экономика 
 В селе были молочно-товарная ферма, машинно-тракторные мастерские.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронено 68 воинов.
 Памятник воинам-односельчанам. 1941—1945 гг.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Волчанского района